Adrien Berthod (1878-1944), homme politique français ;
 Bernard Berthod (1952-), historien de l'art et conservateur français ;
 Blaise Berthod, chanteur castrat français du , ordinaire de la musique du roi ;
 Didier Berthod, grimpeur suisse ;
 Jérémy Berthod (1984-), footballeur français ;
 Madeleine Berthod (1931-), skieuse alpine suisse ;
 Marc Berthod (1983-), skieur alpin suisse ;
 René Berthod (1948-), skieur alpin suisse ;
 Sylviane Berthod (1977-), skieuse alpine suisse.